«Лантана» — австралийский фильм 2001 года.

Сюжет 
Фильм назван по имени одного из пригородов Сиднея, который в свою очередь получил название по одноимённому растению. В этом пригороде живут действующие лица фильма: офицер полиции Леон Цейт с женой Соней, Джэйн, только что пережившая развод, семейная пара Валери и Джон. По ходу фильма их жизни сплетаются в один клубок, хотя сами они не только не подозревают этого, но некоторые даже не знают о существовании друг друга.

Награды и номинации

В ролях

Ссылки 
 
 «Лантана» на австралийской интернет-кинобазе 

Фильмы-драмы Австралии
Мистические драмы
Фильмы о Сиднее
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 2001 года
Фильмы — лауреаты премии AACTA